Нельша — топоним в России:
 Нельша — река в Костромской области;
 Нельша — железнодорожная станция в городе Нея Костромской области;
 Нельша (озеро) — озеро в Ивановской области;
 Нельша (село) — село в Ивановской области.